Škotski Liga kup (eng. Scottish League Cup), zbog sponzorskih naziva trenutno (2018.) "Betfred Cup" je nogometno klupsko kup natjecanje u Škotskoj kojeg organizira "Scottish Professional Football League" (SPFL).

O natjecanju  
Natjecanje je prvi put organizirano u sezoni 1946./47. kao sljednik "Southern League Cupa", jednog od natjecanja škotskih profesionalnih klubova koja su igrana za vrijeme Drugog svjetskog rata. Natjecanje je organizirala "Scottish Football League" (SFL) za članove svojih profesionalnih liga.  
Sustav natjecanja je s godinama varirao. Prvih desetljeća pretešno je prvi dio natjecanja igran u grupama, koje su ponekad bile regionalno organizirane, ili bi u njima bile momčadi iz iste lige. Od sredine 1980.-ih se igralo kup-sustavom.  
Završnica natjecanja se uglavnom igra u Glasgowu, na stadionu Hampden Park. Do 1981. godine ako je utakmica završnice ostala neodlučeno, igrana je nova utakmica.  
U više slučajeva je natjecanje igrano u prvom (jesenskom) dijelu sezone.  
Od 1979. godine, natjecanje se zove po sponzoru, uz nekoliko izuzetaka.  Do sezone 1995./96. pobjednici Liga kupa imali su pravo nastupa u Kupu UEFA.  
U sezoni 1998./99. "Premier Division" se organizacijski odvaja iz SFL-a i nastaje nova organizacija - "Scottish Premier League", ali i njeni klubovi i dalje nastupaju u Liga kupu. 2013. godine se "Scottish Football League" i "Scottish Premier League" spajaju u novu organizaciju - "Scottish Professional Football League" (SPFL), koja otad organizira natjecanje Kiga kupa.  
Od sezone 2016./17. je ponovno uvedeno natjecanje po grupama. U natjecanju sudjeluju svi klubovi SPFL-a ("Scottish Premiership", "Scottish Championship", "Scottish League One" i "Scottish League Two"). U grupnom dijelu sudjeluje 40 klubova (osam skupina po 5 klubova), ali bez klubova koji u toj sezoni nastupaju u Ligi prvaka i Europskoj ligi, koji su direktno plasirani u osminu završniice, u koju se plasiraju i pobjednici skupina i najbolje drugoplasirane momčadi. Da se popuni broj od 40 momčadi u grupama, preostali sudionici su najbolje momčadi "Highland Football League i "Lowland Football League".  
Od sezone 2018./19. u grupnom dijelu je uvedeno pravilo da se u slučaju neriješenog rezultata izvodi raspucavanje jedanaesteraca. Stoga momčad koja pobijedi utakmicu dobiva tri boda, a u slučaju neriješenog rezultata, momčad koja pobijedi nakon jedanaesteraca dobiva dva boda, a ona koja izgubi nakon jedanaesteraca jedan bod.

Sponzorski nazivi natjecanja

Završnice 

 Napomene:  
 - završnica igrana u prvom dijelu sezone  
u zagradama stupanj natjecanja, ako sudionik završnice nije prvoligaš

Klubovi po uspješnosti  

 ''stanje s 2018./19.

Unutrašnje poveznice 
 Škotski Premiership 
 Škotski FA kup 
 Southern League Cup

Vanjske poveznice 
 spfl.co.uk, "Scottish Professional Football League" 
 spfl.co.uk, League Cup / Betfred Cup

Izvori  
 
  soccerbase.com, Scottish League Cup 
  statto.com, Scottish League Cup 
  rssf.com, Scotland - List of League Cup Finals 
  spfl.co.uk, SCOTTISH LEAGUE CUP WINNERS, pristupljeno 10. prosinca 2018. 
  londonhearts.com, Scottish League Cup Results, wayback arhiva od 26. siječnja 2016. 
  

Nogomet u Škotskoj
Škotska